En France, plusieurs routes départementales de France portent le numéro 922 :
 Route départementale 922 (Auvergne)
 Route départementale 922 (Aveyron)
 Route départementale 922 (Cantal)
 Route départementale 922 (Cher)
 Route départementale 922 (Corrèze)
 Route départementale 922 (Eure-et-Loir)
 Route départementale 922 (Hérault)
 Route départementale 922 (Indre)
 Route départementale 922 (Loir-et-Cher)
 Route départementale 922 (Loiret)
 Route départementale 922 (Midi-Pyrénées)
 Route départementale 922 (Oise)
 Route départementale 922 (Puy-de-Dôme)
 Route départementale 922 (Tarn)

Voir aussi 
 Réseau routier départemental français
 Réseaux routiers des départements : Aveyron, Cantal, Cher, Corrèze, Eure-et-Loir, Hérault, Indre, Loir-et-Cher, Loiret, Oise, Puy-de-Dôme, Tarn

922